Андрес Мольтени (, ; родился 15 марта 1988 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист; победитель 13 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец Андреаса — Уго по профессии судья. Мать — Мария де лас Мерседес. У теннисиста есть братья Сантьяго и Хуан, которые играют в Регби, а также сестра Виктория.

Начал играть в теннис в возрасте 5 лет со своей семьей. Любимая поверхность — грунт, любимый турнир — Ролан Гаррос. Болельщик футбольной команды Сан-Лоренсо.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (28)

Победы (16) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (20)

Победы (13) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (83)

Победы (55)

Поражения (28)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года